Les Quinctii Flaminini sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Quinctii.

 Lucius Quinctius Flamininus, consul en 192 av. J.-C. ;
 Titus Quinctius Flamininus, frère du précédent, consul en 198 av. J.-C. et censeur en 189 av. J.-C. ;
 Tiberius Quinctius Flamininus, fils du précédent, consul en 150 av. J.-C. ;
 Titus Quinctius Flamininus, fils du précédent, consul en 123 av. J.-C. ;